Młoda Ekstraklasa 2009/2010 (oficjalny skrót MESA) – trzeci sezon ligowych rozgrywek piłkarskich, przeznaczonych dla drużyn młodzieżowych.

Uczestnicy rozgrywek 
 Arka Gdynia
 Cracovia
 GKS Bełchatów
 Jagiellonia Białystok
 Korona Kielca
 Lech Poznań
 Lechia Gdańsk
 Legia Warszawa
 Odra Wodzisław Śląski
 Piast Gliwice
 Polonia Bytom
 Polonia Warszawa
 Ruch Chorzów
 Śląsk Wrocław
 Wisła Kraków
 Zagłębie Lubin

Tabela końcowa

Wyniki

Zobacz też 
 Młoda Ekstraklasa

Młoda Ekstraklasa
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2009 w polskim sporcie
2010 w polskim sporcie